Оксана Сергіївна Височанська ( 28 серпня 1984, Львів, Україна) — українська журналістка та телеведуча.

Освіта 
2004 — закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006 — закінчила філологічний факультет Ягелонського університету.

2008 — закінчила магістратуру Сілезького Університету за спеціальністю «викладання польської мови як іноземної».

Кар'єра 
2006—2008 — викладач польської мови в університеті «Львівський Ставропігіон»

2007—2010 — журналіст в ТРК «Медіа-клуб».

2008—2010 — викладач польської мови в УКУ.

З 2010 — редактор, ведуча та журналіст телеканалу ZIK. Працювала у проектах «Огляд дня», «Погляд на тиждень», «Люстрація», автор та ведуча програм «По живому», «Незалежність. 20 років зблизька». Редактор новин «Перші про головне».

З 2013 до 2014 — працювала львівським кореспондентом телеканалу СТБ.

Нагороди 
«Media etc.» — журналістська премія регіональних ЗМІ за найкращий відеорепортаж.

Лауреат премії «Репортери надії»

Примітки 

Уродженці Львова